Суперкубок Албанії з футболу 2003 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 2003 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку Динамо (Тирана).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

2003
Албанія